hanák, cseh-morva tájszólást beszélő népcsoport
 Hanák, cseh családnév
 Hanák, csehországi régió Ololmouc közelében